Яг-Ю может означать:
 Яг-Ю (приток Маджи) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Яг-Ю (приток Северной Мылвы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Ягъю
 Южный Яг-Ю